

Geografia
Stati Uniti d'America
Sunnyvale – città della California
Sunnyvale – città del Missouri
Sunnyvale – città del Texas